Мани́ловка — название населённых пунктов на Украине:

 Маниловка — село в Зеньковском районе Полтавской области.
 Маниловка — село в Хмельницком районе Хмельницкой области.

См. также 
 Манилово
 Маниловская
 Маниловское